Вятчанин — русская фамилия. Известные носители:

 
 Вятчанина, Ирина Германовна (род. 1953) — советский российский тренер по плаванию.
 Вятчанина, Алла Аркадьевна — советская и российская пловчиха, неоднократная чемпионка страны.